Admar Maia foi um funcionário público e político brasileiro.

Fez carreira como funcionário público da prefeitura municipal de Campinas, município do interior do Estado de São Paulo, tendo sido Diretor do Expediente do município. Foi um dos fundadores da União dos Funcionários Municipais Aposentados.

Assumiu o cargo de prefeito de Campinas durante o mês de janeiro de 1947.

Bibliografia
 Prefeitura Municipal de Campinas (7 de dezembro de 1950). Lei nº 469: Institui o "Dia do Município". Campinas, SP.
 Centro de Memória da Unicamp - Arquivos históricos - Ruas de Campinas: Admar Maia. <http://www.cmu.unicamp.br/arqhist/servicos/pesquisar/visualizar_resultados.php?acao=pesquisar&acervo=rc&descricao=admar+maia>. Acessado em 31 de agosto de 2009.

Prefeitos de Campinas